Kanuma bezeichnet:

 Kanuma, eine Stadt in der japanischen Präfektur Tochigi
 Kanuma (Han), ein Lehen in diesem Gebiet
 Kanuma (Gambia), eine Ortschaft in Gambia

Kanuma ist der Familienname folgender Personen:

 Naoki Kanuma (* 1997), japanischer Fußballspieler